Vulgar puede referirse a:
 Lo propio del vulgo (la clase socioeconómica baja).
 El vulgarismo, una expresión indecente, inapropiada, grosera u ofensiva.
 La lengua vulgar, la lengua hablada por la gente común, en contraposición con la lengua culta.
 Las artes vulgares; durante la Antigüedad clásica, nombre que se dio a las artes que resultaban de procedimientos manuales, en contraposición con las que eran producto del pensamiento (las artes liberales).
 La marca vulgarizada, nombre de una marca comercial que pasa a describir el producto en general y no específicamente el producto de esa marca.
 El nombre vulgar o nombre común; cualquier nombre por el cual una especie biológica es conocida, y que no es el oficial nombre científico. 
 La vulgarización o divulgación científica; conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al público general.

Enlaces externos